Seve steht für:

 Ševe,  Geheimpolizei in Bosnien und Herzegovina 
 Seve (Fluss), Fluss in der Provinz Bié in Zentralangola 
 Seve (Wadi), Wadi in der Provinz Cuanza Norte im nordwestlichen Angola 
 Seve (Talsperre), Staudamm östlich von Kilis in der südöstlichen Türkei 
Namensträger
 Alfred De Sève (1858–1927), kanadischer Violinist, Musikpädagoge und Komponist
 André Sève (1913–2001), französischer Geistlicher, Chefredakteur und Comiczeichner 
 Gilbert de Sève (1615–1698), französischer Maler 
 Jacques de Sève (1742–1788), französischer Illustrator 
 Lucien Sève (1926–2020), französischer Philosoph und politischer Aktivist.
 Patrick Sève (* 1952), französischer Politiker 
 Peter de Sève (* 1958), US-amerikanischer Illustrator  und Trickfilmzeichner